RAS (gene) – gene relacionado com o câncer
África do Sul – cuja sigla é RAS 
Royal Astronomical Society — Sociedade Astronómica Britânica
RAS (empresa) — empresa seguradora italiana
Remote Access Service - serviço de acesso remoto de sistemas informáticos Windows

Desambiguações de siglas